Mennicken ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Mennicken (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Jan Emens Mennicken (16. Jahrhundert), deutscher Töpfermeister
 Julius Mennicken (1893–1983), Landrat des Rheinisch-Bergischen-Kreises
 Leonhard Mennicken (1874–1969), deutsch-belgischer Bildhauer
 Peter Mennicken (1894–1960), deutscher Philosoph und Ordinarius an der RWTH Aachen
 Rainer Mennicken (* 1950), deutscher Dramaturg und Theaterintendant
 Reinhard Mennicken (1935–2019), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer